Ріва () може означати прізвище італійського походження або топонім.

Прізвище 
 Еммануель Ріва (; 1927) — французька актриса театру і кіно.
 Луїджі «Джіджі» Ріва (; 1944) — італійський футболіст, нападник, згодом — спортивний функціонер.
 Луїджі Ріва (; 1968) — швейцарський хокеїст, захисник.
 Орест Ріва (; 1860—1936) — італійський композитор, диригент, срібний призер Олімпійських ігор 1920 року.

Ім'я 
 Ріва Стінкемп — південноафриканська модель

Топоніми

Ріва (Меріленд) — переписна місцевість, США, штат Maryland

Ріва () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи.

Ріва — громада в кантоні Во
 Ріва-Сан-Вітале — місто у Швейцарії в кантоні Тічино

Інше 
 «Riva» — хорватський рок-гурт, що переміг у конкурсі Євробачення 1989;
 «Riva (виробник яхт)» — італійський виробник фешенебельних яхт.
 Рива

Італійські прізвища